Ривара () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин.

Население составляет 2690 человек (2008 г.), плотность населения составляет 224 чел./км². Занимает площадь 12 км². Почтовый индекс — 10080. Телефонный код — 0124.

Покровителем коммуны почитается святой Иоанн Креститель, празднование 24 июня.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.rivara.to.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики